Осташевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Сибирского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сибирский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 41 км, до центра муниципального образования Елисеевской — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Аксеновская, Захаровская, Харитоновская, Сакулинская, Ворониха.

По переписи 2002 года население — 79 человек (35 мужчин, 44 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 Осташевская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района